И́горь Горбуно́в:
 Горбунов, Игорь Алексеевич (1941—2022) — первый секретарь Башкирского обкома КПСС.
 Горбунов, Игорь Владимирович (род. 1994) — российский футболист. 
 Горбунов, Игорь Романович (род. 1959) — российский фаготист.